Оря́хово — топоним в Болгарии:

 Оряхово (город);
 Оряхово (община);
 Оряхово (село).

См. также 
 Ново-Оряхово
 Старо-Оряхово
 Орехово